Редкино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Редкино — посёлок городского типа в Конаковском районе Тверской области.
 Редкино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Редкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Редкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Редкино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Железнодорожный пункт 
 Редкино — станция Октябрьской железной дороги в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

См. также